Pimpinella variifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Richard Anthony Salisbury. Pimpinella variifolia ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
variifolia